Проти може да се отнася за:

 Кабасница с гръцко име Проти, село в дем Лерин, Гърция;
 Кюпкьой с гръцко име Проти, село в дем Амфиполи, Гърция;
 Проти, гръцки остров в Йонийско море;
 Каналъада с гръцко име Проти, турски остров в Мраморно море.